Rhinolasius är ett släkte av plattmaskar. Rhinolasius ingår i familjen Koinocystididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Rhinolasius